Володенков — русская фамилия.

 Володенков, Виталий Викторович (род. 1976) — белорусский футболист.
 Володенков, Владимир Владимирович (род. 1972) — советский и российский гребец.